

Сентенніел — місто, штат Колорадо
 Сентенніел — переписна місцевість, штат Вайомінг